Echizen (jap. ) bezeichnet:
 eine Großstadt in der Präfektur Echizen: Echizen
 Gemeinde im Landkreis Nyū der Präfektur Fukui: Echizen (Fukui)
 die Provinz Echizen
 ein anderer Name für ein Lehen in dieser: Fukui (Han)